Појам „Бела Вила” може се односити на:

 Бела вила - верски обред који се на трећи дан Ускрса изводи у Великој Хочи, један од елемената у Националном регистру нематеријалног културног наслеђа Србије
 Бела Вила (Мисури) - град у америчкој савезној држави Мисури

Или:
Бела вило (албум) - први албум уметнице и извођача српских изворних песама Светлане Стевић Вукосављевић